Christopher Wood író, forgatókönyvíró 
 Christopher Wood angol festő
 Christopher Wood skót festő